Печенга:

 Річки 
Печенга (притока Суди) — річка, притока Суди (басейн Волги) 
Печенга (притока Костроми) — річка в Костромській області. 
Печенга (притока Великого Піта) — річка, приплив Великого Піта (басейн Єнісею) 
Печенга (річка, впадає в Баренцове море) — річка в Мурманській області. 

 Інша 
Печенга — затока в Мурманській області. 
Печенга — одна з назв історико-географічного регіону Петсамо
Печенга — міське поселення в Мурманській області. 
Печенга — селище міського типу в Мурманській області. 
Печенга — село в Костромській області. 
Печенга  — залізнична станція